Burgard ist der Familienname folgender Personen:

 Dieter Burgard (* 1954), deutscher Politiker (SPD)
 Jan Philipp Burgard (* 1985), deutscher Journalist und Buchautor
 Nicholas Burgard (* 1994), deutscher Basketballspieler
 Roland Burgard (* 1942), deutscher Stadtplaner, Architekt und Hochschullehrer
 Stephen Burgard († 2014), US-amerikanischer Journalist und Hochschulrektor
 Ulrich Burgard (* 1962), deutscher Rechtswissenschaftler
 Wilhelm Burgard (1927–2000), saarländischer Leichtathlet
 Wolfram Burgard (* 1961), deutscher Informatiker

Siehe auch:
 Burchard, Burchart, Burckardt, Burckhard, Burckhardt
 Burghard, Burghardt, Burghart
 Burkard (Begriffsklärung), Burkart, Burkhard, Burkhardt, Burkhart